Malas ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Małas-Godlewska (geb. 1957), polnische Opernsängerin (Sopran)
 Khaled Malas (* 1981), syrischer Architekt und Kunsthistoriker
 Spiro Malas (geb. 1933), US-amerikanischer Opernsänger (Bass)

Malas steht zudem für:
 Malas (Sprache), eine Papuasprache, ISO 639:m code
 Malas (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Málaš
 Mallasz